Малый Гостиный двор — название архитектурных сооружений, связанных с историей развития купечества в России. 

 Малый Гостиный двор (Кунгур) — памятник архитектуры XIX века в городе Кунгур Пермского края.
 Малый Гостиный двор (Санкт-Петербург) — историческое здание в центре Санкт-Петербурга.
 Малый Гостиный двор (Минск)